Le bonus (du latin bonus, « bon », contraire de malus) est un plus, une plus-value, un élément ajouté. Le terme « bonus » peut faire référence aux notions suivantes :

 Dans certaines professions, comme les auditeurs, les consultants ou encore dans les métiers bancaires, un bonus est une rémunération supplémentaire, généralement discrétionnaire, accordée aux salariés selon leur performance sur l'année écoulée.
 Un titre bonus (bonus track) est un morceau de musique sorti sur une édition spécifique ou une réédition d'un album. C'est donc une chanson en plus par rapport à l'édition originale. Certains artistes jouent des chansons « bonus » lors de leurs concerts, c'est-à-dire des chansons qui n'ont pas été éditées.
 Dans les DVD de films édités dans le commerce, on trouve la plupart du temps des bonus, c'est-à-dire du contenu ajouté. Il peut s'agir de scènes coupées, d'un making-of, de photos, etc. Il y a aussi les bonus cachés, qui, par contre, ne se trouvent que sur certains exemplaires du DVD, alors que d'autres n'auront pas ce bonus.
 Le bonus malus est une méthode de pondération utilisée en particulier par les assurances
 Le bonus-malus écologique est une méthode de pondération destinée à favoriser les voitures moins polluantes lors des achats de voiture
 En anglais, le mot bonus signifie « prime ». Il peut aussi avoir cette signification en français.
 Dans les jeux vidéo, les bonus sont des éléments qui font acquérir au joueur de la puissance, du matériel, de la « vie », etc.

Patronyme 
 Bonus (en grec : Βῶνος ou Βόνος, mort en 627) est un général byzantin ;
 Annie Bonus, devenue Anna Kingsford par son mariage (1846-1888), médecin, militante féministe et théosophe britannique.

Sport 
En rugby, dans beaucoup de compétitions, il existe deux bonus, le bonus offensif et le bonus défensif :
 bonus offensif (c'est-à-dire +1 point au classement) : pour l’obtenir en Top 14, il faut que l’équipe marque au moins trois essais de plus que l’équipe adverse. Avant la saison 2007-2008 de Top 14, il fallait que les équipes marquent au moins quatre essais, ce qui est par ailleurs toujours le cas actuellement en Coupe d’Europe ou en Coupe du monde.
 bonus défensif (c'est-à-dire +1 point au classement) : pour l’obtenir en Top 14, il faut que l’équipe soit vaincue par un écart inférieur ou égal à cinq points. Avant la saison 2014-2015 de Top 14, il fallait que l’équipe soit vaincue par un écart inférieur ou égal à sept points, ce qui est par ailleurs toujours le cas actuellement en Coupe d’Europe ou en Coupe du monde.

Les deux types de bonus peuvent se cumuler. Le Tournoi des Six Nations a décidé d'adopter la règle internationale des bonus (offensif si 4 essais sont marqués, défensif pour une défaite de 7 points ou moins) à partir de l'édition 2017, les organisateurs ont également choisi qu'un bonus de 3 points sera attribué à une équipe réalisant le Grand Chelem afin de s'assurer qu'elle remporte le titre.

Industrie éolienne 
 Bonus, société danoise, devenue filiale de Siemens, en 2004.

Voir aussi 
 Le Bonus Army était un rassemblement de vétérans américains de la Première Guerre mondiale ;
 Pastor Bonus est la constitution apostolique promulguée par Jean-Paul II le  ;
 Le BONUS est un obus anti-char ;

Notes et références